Benaocaz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benaocaz (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Benaocaz (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar